Gesner ist der Name folgender Personen:

 Abraham Gesner (1797–1864), kanadischer Arzt und Geologe
 Abraham Gesner (Politiker) (1756–1851), kanadischer Politiker, Onkel des Geologen Abraham Gesner
 Anna Margaretha Gesner († 1654), Opfer der Hexenverfolgung in Wildungen, siehe Susanne Weber 
 Carl Philipp Gesner (1719–1780), deutscher Mediziner und Leibarzt von König August III. von Sachsen
  Conrad Ges(s)ner (Conradus Gesnerus; 1516–1565), Schweizer Arzt, Naturforscher und Gelehrter

 Salomon Gesner (Salomon Gesnerus; 1559–1605), deutscher Theologe
 Zen Gesner (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler

Gesner steht für:

 (9079) Gesner, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gessner
 Gesnerus (Zeitschrift), Schweizer Fachzeitschrift